Список 1978 год в телевидении описывает события в мире телевидения, произошедшие в 1978 году.

События

Январь  
 1 января — Вышел на экраны музыкальный фильм «Собака на сене».

Март  
 24 марта — Вышел на экраны телесериал «И это всё о нём».

Апрель  
 29 апреля
 Бенефис Людмилы Гурченко. Бенефис удостоен почётного диплома 18-го конкурса Золотая роза (Ф.И.Раззаков — Гибель советского ТВ).
 Вышел на экраны фильм «По семейным обстоятельствам».

Май  
 27 мая — Рождение персональных праздничных концертов на ЦТ СССР — концерт, посвящённый «дню пограничника».

Июнь  
 11 июня — Персональные концерты в рамках передачи «По вашим письмам».
 14 июня — Вышел на экраны фильм «И снова Анискин».
 24 июня — Вышел на экраны фильм «Золотая мина».

Август  
 19 августа — Вышел на экраны фильм «Квартет Гварнери».
 27 августа — Вышел на экраны фильм «Дуэнья».

Сентябрь 
 15 сентября — Вышла в эфир передача «Вокруг смеха».

Ноябрь  
 10 ноября — Концерт, посвящённый «дню милиции».

Декабрь  
 17 декабря — Вышел на экраны фильм «Уроки французского».
 31 декабря — Вышел на экраны фильм «Волшебный голос Джельсомино».

Без точных дат 
 Начало декабря — Впервые в СССР состоялись гастроли зарубежной группы «Boney M», концерт транслировался в прямом эфире.

Родились 
 11 февраля — Тимур Батрутдинов, ТВ-ведущий и актёр.
 16 апреля — Иван Ургант, ТВ-ведущий (Смак, Прожекторперисхилтон, Вечерний Ургант, Бодрое утро, Тотальное шоу, Народный артист, Пирамида, Цирк со звёздами).
 19 апреля —  Анастасия Анисимова, ТВ-ведущая (ум. в 2021).
 30 апреля — Жемина Ашмонтайте, ТВ-ведущая и актриса Литвы.
 6 ноября — Яна Чурикова, ТВ-ведущая (Фабрика звёзд).

Примечания

Литература 
 «Гибель советского ТВ», Ф. И. Раззаков, 2009, ISBN — 978-5-699-33296-0.